Schenefeld peut faire référence à :
 Schenefeld, ville allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein ;
 Schenefeld, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi 
 Schönefeld